Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet – turniej organizowany od 1952 roku przez FIVB. Po raz pierwszy odbył się w Związku Radzieckim. Do tej pory najwięcej tytułów Mistrza Świata zdobyła Rosja (7 razy, w tym 5 jako ZSRR).

Medalistki

Występy reprezentacji Polski

Gospodarze Mistrzostw Świata

Klasyfikacja medalowa

Drużyny występujące według konfederacji

Afryka (CAVB) 
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Ameryka Płn. (NORCECA) 
  (13)
  (10)
  (6)
  (6)
  (4)
  (5)
  (1)

Ameryka Płd. (CSV)

Azja (AVC)

Europa (CEV) 
  Bułgaria 
  Polska 
  Włochy 
  Francja 
  Czechosłowacja 
  Związek Radziecki 
  Holandia 
  Rumunia 
  Węgry 
  Belgia 
  Niemiecka Republika Demokratyczna 
  Finlandia 
  Grecja 
  Izrael 
  Rosja 
  Jugosławia 
  Czechy 
  Hiszpania 
  Republika Federalna Niemiec + Niemcy
  Serbia i Czarnogóra 
  Austria 
  Portugalia 
  Szwecja 
  Turcja 
  Albania 
  Chorwacja 
  Dania 
  Ukraina
|}

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn

Linki zewnętrzne

Uwagi 

 
Piłka siatkowa kobiet